Берналехо има више значења:

 Берналехо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Берналехо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Берналехо, Команха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Берналехо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Берналехо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику